Wilder (Kentucky)
Wilder (Idaho)
Wilder (Minnesota)

Desambiguações de topônimos